Rue de l'Écurie peut désigner :
 la rue de l'Écurie à Strasbourg,
 la rue de l'Écurie, une ancienne voie de Paris.